Kubrick ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Kubrick (* 1932 als Christiane Susanne Harlan), deutsche Malerin und Schauspielerin
 Franky Kubrick (* 1980 als Frank Werker), deutscher Rapper
 Stanley Kubrick (1928–1999), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Vivian Kubrick (* 1960), amerikanisch-britische Regisseurin und Komponistin